Crasville kan syfta på:
 Crasville, Eure
 Crasville, Manche